Melena, femta resultant d'un sagnat digestiu alt
 Melenees, ciutat de l'Antiga Grècia.